Les Angles (Gard)
 Les Angles (Hautes-Pyrénées)
 Les Angles (Pyrénées-Orientales)
ook:
Les Angles-sur-Corrèze, Corrèze
gemeenten met de naam Angles